

События 
 Император: Октавиан Август (патриций); консулы: Октавиан Август (в 9-й раз, патриций) и Гай Норбан Флакк (плебей); претор: Луций Юний Силан.
 Ок. 24 — Основание Августом города Августа-Претория () на месте военного лагеря Варрона Мурены.
 Ок. 24 — Основание Августом города Никополь в Эпире в ознаменование победы над Марком Антонием.
 Основана Сарагоса.
 Прошла 189-я Олимпиада, победителем назван Асклепиад из Сидона.
 Царь иудеев Ирод Великий женится третьим браком на Мариамне.
 Продолжаются Кантабрийские войны между Римом и племенами северной Иберии.
 Ханьский император Чэн-ди провозглашает эпоху Яншо.

Скончались 
 Историк и географ Страбон.
 Историк и биограф Корнелий Непот.

См. также

Примечания